Laskin est un patronyme porté notamment par :

 Bora Laskin (1912-1984), juge canadien ;
 Larissa Laskin, actrice américaine ;
 Michael Laskin (1951-), acteur américain.